AAB steht als Abkürzung für:
 Abelag Aviation, belgische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 16 Air Assault Brigade, eine luftbewegliche Brigade der British Army
 Alice Ann Bailey, englisch-US-amerikanische Theosophin, siehe Alice Bailey
 Amtliches Auskunftsbüro, eine Suchdiensteinrichtung der Bundesregierung und des Deutschen Roten Kreuzes
 Anti-Apartheid-Bewegung, 1974 gegründeter Arbeitskreis, siehe Apartheid #Unterstützung aus dem Ausland gegen die Apartheid
 Antifaschistische Aktion Berlin, linksradikale politische Vereinigung
 Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund, der älteste der Vorarlberger ÖVP-Bünde, siehe ÖVP Vorarlberg #Teilorganisationen
 Flugplatz Arrabury, Australien, nach dem IATA-Code 
 Artillerie- und Aufklärungsbataillon in der österreichischen Armee, siehe Bundesheer #Gliederung nach Waffengattungen
 Augsburger Aktienbank, deutsche Direktbank
 Auto-Aggressive Behaviour, siehe Selbstverletzendes Verhalten

AaB steht als Abkürzung für:
 Aalborg BK, ein dänischer Fußballverein

Abkürzung